Fra Julijan Ramljak (Siverić, pokraj Drniša, 5. studenoga 1918. – Split, 16. prosinca 2005.) hrvatski franjevac Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu i bivši politički zatvorenik.

Djetinjstvo i mladost 
U Siveriću je pohađao pet razreda pučke školu, dok je u Drnišu pohađao jedan razred građanske škole, nakon kojeg odlazi u Sinj, na franjevačko sjemenište, gdje je završio franjevačku klasičnu gimnaziju.

Zaređenje i Drugi svjetski rat

Politički progoni u socijalističkoj Jugoslaviji

Politički zatvorenik u KPD Stara Gradiška

Izlazak na slobodu iz KPD Stara Gradiška 
Nakon izlaska iz zatvora preuzima župu sv. Ilije na Studencima. Župu napušta 1976. kada je imenovan župnikom Stankovaca.

Demokratske promjene i Domovinski rat 
U mirovinu odlazi 1994. godine, te je umirovljeničke dane provodio u samostanima na Visovcu, Drnišu i u Omišu. Umro je 16. prosinca 2005., u splitskoj bolnici KBC Firule. Pokopan je 19. prosinca 2005., na samostanskom groblju na Visovcu.

Izvori